Курский соловей — многозначный термин:

 Курский соловей (фразеологизм) — русское устойчивое разговорное выражение, фразеологизм. В похвальном смысле применяется к хорошим певцам, в насмешливом к говорунам-краснобаям. Также «курскими соловьями» называют курян и выходцев из Курской области.
 Курский соловей — музей в Курске, посвященный курскому соловью.
 Курский соловей — сценический псевдоним Надежды Плевицкой.

См. также 
 Соловей (поезд)